Mangrove Island kan syfta på:

Geografi

Kenya 

 Shaka la Siyu, ö, Lamu, 
 Mangrove Island (ö i Kenya), Lamu, 

Robotskapade Kenyaförgreningar